Carborundum steht für:

 Carborundum, künstlerische Drucktechnik, siehe Aquatinta #Carborundum
 Carborundum, Handelsname für Siliciumcarbid